Госпођа министарка може бити:

 Госпођа министарка (позоришна представа)
 Госпођа министарка (филм из 1958), Жоржа Скригина из 1958. године
 Госпођа министарка (филм из 1966), Здравка Шотре из 1966. године
 Госпођа министарка (филм из 1978), Дејана Мијача из 1978. године
 Госпођа министарка (филм из 1989), Здравка Шотре из 1989. године